Чемпіонат Ірландії з футболу 2012 — 92-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона втретє здобув Слайго Роверз.

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Деррі Сіті взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Ірландії 2012.
1. Клуб Монахан Юнайтед знявся з чемпіонату після 14 туру. Їх результати були анульовані.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 жовтня/2 листопада 2012

|}

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 

2012
Ірландія